Ливермор ():

Персоналии 
 Ливермор, Роберт (1799 – 1858) – хозяин ранчо и влиятельный землевладелец в Калифорнии. В пределах его владений был основан город Ливермор, носящий его имя
Ливермор, Джейк (род. 1989) — английский футболист.
 Ливермор, Джесси Лауристон (1877—1940) — американский трейдер, биржевой спекулянт.
 Мэри Ливермор (Mary Livermore; 1820—1905) — американская суфражистка.
 Энн Ливермор (Ann Livermore) — исполнительный вице-президент Hewlett-Packard.

Топоним 
Города:
 Ливермор — город в Калифорнии, где находится Ливерморская национальная лаборатория им. Э.Лоуренса.
 Ливермор — коммуна в Колорадо.
 Ливермор — город в Айове.
 Ливермор — город в Кентукки.
 Ливермор — город штате Мэн.
Прочее:
  — гора в Техасе, высочайшая точка () гор Дэвис.